Hamy ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernest Hamy (1842–1908), französischer Anthropologe und Ethnologe 
 Maurice Hamy (1861–1936), französischer Astronom 
 Paul Hamy (* 1982), französisch-US-amerikanischer Filmschauspieler